Hotter than Hell – drugi album amerykańskiej grupy rockowej KISS. Został wydany w październiku 1974 roku.

Utwory

Twórcy 
 Gene Simmons – gitara basowa, wokal
 Paul Stanley – gitara rytmiczna, wokal
 Ace Frehley – gitara prowadząca
 Peter Criss – perkusja, wokal

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Kiss
Albumy muzyczne wydane w roku 1974
Albumy Casablanca Records